Hafenstraße 8 oder Hafenstrasse 8 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Hafenstraße 8 in Duisburg, siehe Liste der Baudenkmäler in Duisburg-Homberg/Ruhrort/Baerl
 Hafenstraße 8 in Fuhlendorf, Vorpommern, siehe Liste der Baudenkmale in Fuhlendorf (Vorpommern)
 Hafenstraße 8 in Güstrow, siehe Liste der Baudenkmale in Güstrow
 Hafenstraße 8 in Hanau, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hanau
 Hafenstrasse 8 in Ingenbohl, siehe Liste der Kulturgüter in Ingenbohl
 Hafenstraße 8 (Stralsund)
 Hafenstraße 8 in Worms, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Worms-Kernstadt